Ассоциация кольских саамов (АКС, ) — общественная организация, объединяющая саамов России, проживающих в Мурманской области. Официальное наименование организации: «Областная общественная организация „Ассоциация Кольских саамов“», правление расположено в Мурманске (улица Самойловой, дом 6).

Президент 2010 – 2018 Елена Семёновна Яковлева,
2018 –  Рочева (Гой), Елена Алексеевна.

История создания 

Создана в 1989 году. Своей целью в момент создания организация ставила «содействие развитию саамского населения, сохранение и развитие культурного и духовного наследия саамского народа». Дата регистрации — 21 марта 1990 года.

До 2010 года должность президента Ассоциации занимала Нина Елисеевна Афанасьева, учёный-филолог, преподаватель кильдинского саамского языка.

Международная деятельность 
Ассоциация является членом Союза саамов — международной общественной организации, объединяющая саамские организации тех стран, в которых проживают саамы — Норвегии, России, Финляндии и Швеции (вторым членом от России является Общественная организация саамов Мурманской области). Название Ассоциации на северносаамском языке (рабочем языке Союза Саамов) — Guoládaga Sámi Searvi (GSS). Член Союза Саамов от АКС с 2009 года — Елена Семёновна Яковлева (в некоторых документах Союза записана как Королёва). В 2005—2008 членом Союза Саамов от АКС была Нина Елисеевна Афанасьева.

Примечания

Ссылки 
 На юбилейной Конференции Мурманской областной общественной организации «Ассоциация Кольских саамов» состоялась презентация учебного пособия по саамскому языку для детей «Воафсхэсс» // Мурманское информационное агентство «b-port.com». — 5 октября 2009.
 

Общественные организации Мурманской области
Организации, основанные в 1989 году
Саамские организации